Cavallin ist der Familienname folgender Personen:

 Albano Bortoletto Cavallin (1930–2017), brasilianischer Geistlicher, Alterzbischof von Londrina
 Francesca Cavallin (* 1976), italienische Schauspielerin
 Lars Cavallin (1940–2017), schwedischer römisch-katholischer Priester, Theologe und Schriftsteller